Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 25 по 31 марта 1996 года в Каунасе и Электренайе, Литва, в рамках 60-го чемпионата мира . Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе C чемпионата мира 1997 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Азии, и одна Океании. Сборные Австралии и Израиля пробились через квалификацию, остальные — пришли из группы C2.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B 
Результаты двух игр, с участием сборной Израиля, были аннулированы и в этих матчах сборной Израиля были засчитаны поражения со счётом 5:0.

Матчи за 5-8 места 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Финальный раунд 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Квалификационный турнир группы D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996

Ссылки 
 

Март 1996 года
Спорт в Литве в 1996 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве